Az 1997-es rali-világbajnokság volt a 25. rali-világbajnoki szezon. Január 19-én kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Tommi Mäkinen lett, a csapat világbajnok pedig a Subaru.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1997-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali